Anne Keothavong era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico al termine del 2013.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Seine-et-Marne 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Claire Feuerstein che ha battuto in finale Renata Voráčová 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

  Vesna Dolonc (Primo turno; ritiro)
  Magda Linette (primo turno)
  Nastassja Burnett (primo turno)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

  Claire Feuerstein (Campionessa) 
  Ons Jabeur (quarti di finale) 
  Stephanie Vogt (primo turno) 
  Sofia Arvidsson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Seine-et-Marne 2014